Dyscoliidae är en familj av armfotingar. Dyscoliidae ingår i ordningen Terebratulida, klassen Rhynchonellata, fylumet armfotingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dyscoliidae 16 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Dyscoliidae